Nordbad ist der Name mehrerer Schwimmbäder:

Nordbad (Dresden)
Nordbad (Erfurt)
Nordbad (München)
Nordbad (Braunschweig)
Nordbad (Neuss)
Nordbad (Trier)